Антонио Хавьер Галеано Феррейра (; 22 марта 2000 года, Асунсьон) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Рубио Нью».

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Рубио Нью». Дебютировал в парагвайской Примере, в возрасте 16-ти лет 13 августа 2016 года в матче против «Серро Портеньо» . В начале 2020 года на правах аренды перешёл в бразильский «Сан-Паулу».

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Парагвая принял участие в юношеском чемпионате Южной Америке в Чили. На турнире сыграл в матчах против команд Аргентины, Перу, Бразилии, Эквадора, Чили и дважды Венесуэлы. В поединке против венесуэльцев забил гол.

В том же году принял участие в юношеском чемпионате мира в Индии. На турнире сыграл в матчах против команд Мали, США и Турции. В поединках против турок и малийцев забил гол.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Парагвая принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Чили. На турнире сыграл в матчах против команд Эквадора, Перу и Аргентины.

Титулы 
  Чемпион штата Сан-Паулу (1): 2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Рубио Нью»
Игроки ФК «Сан-Паулу»